Tulear kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Toliara, regionhuvudort, Atsimo-Andrefanaregionen, Toliara I District, 
 Tulear (flygplats i Madagaskar), 

Robotskapade Madagaskarförgreningar